

Aziende 
 Bunge – azienda agroalimentare statunitense costituitasi nelle Bermuda

Persone 
 Alexander von Bunge – botanico tedesco-russo
 Bettina Bunge – tennista tedesca
 Friedrich Georg von Bunge – storico tedesco
 Mario Bunge – filosofo e fisico argentino

Altro 
 Cratere Bunge – cratere sulla superficie di Marte
 Edificio Bunge & Born – storico edificio a Buenos Aires in Argentina